Alžběta z Vermandois, hraběnka z Leicesteru (1085 – 13. února 1131) se narodila jako dcera Huga I. z Vermandois, syna francouzského krále Jindřicha I., a jeho manželky Adelaidy z Vermandois. Prvním sňatkem s Robertem z Beaumontu se stala hraběnkou z Leicesteru a druhým sňatkem s Vilémem z Warrene hraběnkou ze Surrey.

Hraběnka z Leicesteru 
V roce 1096 Robert Beaumont, hrabě z Meulanu, údajně "nejmoudřejší muž své doby mezi Londýnem a Jeruzalémem", v rozporu se zákony církve trval na tom, že se ve svých více než padesáti letech ožení s velmi mladou Alžbětou z Vermandois. Na počátku roku 1096 biskup Ivo sňatek zakázal z důvodu blízkého příbuzenství snoubenců. V dubnu toho roku odešel Alžbětin otec Hugo na křížovou výpravu. Jako křižák dokázal přesvědčit papeže Urbana, aby se sňatkem souhlasil.

Její manžel byl francouzským šlechticem, po matčině strýci Jindřichovi zdědil hrabství Meulan a byl znám jako bojovník v bitvě u Hastingsu a druh Viléma Dobyvatele. Byl odměněn devadesáti statky v Leicestershire, Northamptonshire, Warwickshire a Wiltshire. Hrabě z Meulanu byl jedním ze čtyř moudrých poradců anglického krále Jindřicha I. a jedním z králových velitelů v bitvě u Tinchebray 28. září 1106. V roce 1107 se Robert stal hrabětem z Leicesteru.

Hraběnka ze Surrey 
Alžběta, hraběnka z Meulanu, měla údajně mimomanželský poměr a opustila manžela, když byl blízko smrti. Historik James Planché (1874) tvrdí, že se hraběnka zamilovala do mladého šlechtice Viléma z Warrene. Neexistují však důkazy, že by se ještě během Alžbětina prvního manželství stali milenci. Vilém v roce 1093 hledal královskou nevěstu, ale jeho pokus oženit se s Matyldou Skotskou, také známou jako Edita, selhal, a Matylda se provdala za krále Jindřicha I. Anglického. Nevěstu královské krve získal v roce 1118, když se krátce po smrti hraběte z Leicesteru oženil s Alžbětou.

Potomci 
Z prvního manželství s Robertem Beaumontem měla Alžběta tři syny a pět dcer:

 Emma z Beaumontu (1102–?)
 Robert z Beaumontu, 2. hrabě z Leicesteru (1104–1168)
 Waleran z Beaumontu, 1. hrabě z Worcesteru (1104–1166)
 Hugo z Beaumontu, 1. hrabě z Bedfordu (1106–1141)
 Adelina z Beaumontu (1107–?)
 Aubree z Beaumontu (1109–?)
 Maud z Beaumontu (1111–?)
 Isabela z Beaumontu

Ze druhého manželství s Vilémem z Warrene měla Alžběta tři syny a dvě dcery:

 Vilém z Warrene, 3. hrabě ze Surrey (1119–1148)
 Ralf z Warrene
 Reginald z Warrene (1121/1126–1179)
 Gundrada z Warrene
 Ada z Warrene (1120–1178)

Vývod z předků

Reference 

Francouzské osobnosti 12. století
Francouzky 12. století
Dynastie z Vermandois
Hraběnky z Leicesteru
Hraběnky ze Surrey
Pohřbení v klášteře Lewes
Narození v roce 1085
Úmrtí 13. února
Úmrtí v roce 1131
Ženy